Какуг — энси (правитель) шумерского государства Лагаш, правил приблизительно в 2111 — 2110 годах до н. э., из второй династии Лагаша.

Видимо, сын Наммахани и Нинганды или их зять, во всяком случае, дочь Какуга, Нинкагина, названа в одной из надписей внучкой Наммахани. При Гудеа Какуг был писцом; ещё тогда он имел на своей печати изображение Гильгамеша, как бы подчеркивая свои симпатии к Уруку.

Какуг возглавил заговор против Ур-Нин-Нгирсу и после его свержения захватил престол. Однако правителем он был недолго, всего 1 год. От времени его правления не дошло ни одной собственной надписи: сохранились только две т. н. таблетки (закладные камни с письменами), датированные 1-вым годом его правления.

Список датировочных формул Какуга

Литература 
 

Персоналии по алфавиту
Цари Лагаша
Правители Азии XXII века до н. э.